Буря над Азией:
 Буря над Азией — название фильма «Потомок Чингисхана» в зарубежном прокате, немой художественный фильм 1928 года, режиссёр Всеволод Пудовкин
  () — французский приключенческий фильм 1938 года, режиссёр Рихард Освальд
 Буря над Азией () — книга 1924 года немецкого писателя Вильгельма Фильхнера
 Буря над Азией - советский фильм 1964 о революции в Туркестане.